Sint-Norbertuskerk (Gennep), een kerk in de Nederlandse stad Gennep
 Sint-Norbertuskerk (Horst), een kerk in de Nederlandse plaats Horst
 Sint-Norbertuskerk (Praag), een kerk in de Tsjechische hoofdstad
 Sint-Norbertuskerk (Antwerpen), een kerk in de Belgische stad Antwerpen

Norbertuskerk